Ла Касета има више значења:

 Ла Касета, Куарента и Дос (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Касета, Ентронке Вентанас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касета (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касета (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касета (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Касета (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Касета, Естасион Идрометрика ел Пуенте (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Касета (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Касета (Мазатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Касета (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Касета (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Касета (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Касета, Километро 11 мас 400 (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Касета (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Касета, Ла Гасолинера Вијеха (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику